Martial law signifie loi martiale en anglais.

Cinéma et télévision 
 Martial Law est un film américain réalisé par Steve Cohen en 1991.
 Martial Law II: Undercover est un film américain réalisé par Kurt Anderson en 1992.
 Martial Law est le titre original de la série télévisée américaine Le Flic de Shanghaï, créée par Carlton Cuse en 1998.

Voir aussi